Die Interwetten German Darts Open 2022 waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 9. bis zum 11. September 2022 nach zweijähriger Pause wieder von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das elfte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 ist. Es fand erstmals in der Sparkassen-Arena in Jena statt.

Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Peter Wright, der sich im Finale mit 8:6-legs gegen den Belgier Dimitri Van den Bergh durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 30. Juni 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 7. Juli 2022
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 30. Juni 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 23. April 2022
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers 23. April 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 4. Juni 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 25. Juni 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Luke Humphries
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Rob Cross
  Peter Wright
  Damon Heta
  Ryan Searle
  Nathan Aspinall
  Dirk van Duijvenbode
  Joe Cullen
  José de Sousa
  Dimitri Van den Bergh
  Danny Noppert
  Jonny Clayton
  Krzysztof Ratajski

Tour Card Qualifier
  Dave Chisnall
  Ian White
  Lewis Williams
  Darren Webster
  Daryl Gurney
  Keane Barry
  Jamie Hughes
  Luke Woodhouse
  Martin Lukeman
  Raymond van Barneveld
  Jeff Smith
  Bradley Brooks
  Geert Nentjes
  Steve Beaton
  Joe Murnan
  Connor Scutt
  David Evans
  Jim Williams

  Martijn Kleermaker
  John Henderson
  Adrian Lewis
  Josh Rock
  Ross Smith
  Alan Soutar

Associate Qualifier
  Scott Williams
  Danny van Trijp

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Martin Schindler
  Gabriel Clemens

Host Nation Qualifier
  Lukas Wenig
  Dragutin Horvat

Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung von Sport1 und dem Streaming-Dienst DAZN live übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022
Sportveranstaltung in Jena